The Hunter pode se referir a:

Cinema
 The Hunter (1980), filme com Steve McQueen
 The Hunter (2011), filme com Willem Dafoe

Música
 The Hunter (álbum de Blondie)
 The Hunter (álbum de Mastodon)

Jogo eletrônico
 The Hunter

Ver também
 
 

Desambiguações de artes